Uh Huh – album dei The Crusaders del 1967
 Uh Huh – singolo dei B2K del 2001
 Uh Huh – singolo di Julia Michaels del 2017
 Uh Huh – singolo di Denzel Curry del 2018